Carney steht für:
 Carney (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Carney-Komplex
 Carney-Stratakis-Syndrom
 Carney-Trias

Carney ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carney (Alabama)
 Carney (Iowa)
 Carney (Maryland)
 Carney (Michigan)
 Carney (Montana)
 Carney (Oklahoma)
 Carney (Pennsylvania)
 Carney Grove (Maryland)

Orte in Irland:
 Carney (County Sligo)

geografischer Objekte:
 Carney-Insel vor der Bakutis-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Karney
 Carny